Fort Kent kan syfta på:

Fort Kent, Maine – en stad i Maine, USA
Fort Kent (fästning) –  fästning i Maine, USA